Filmek
 The Butterfly (film, 1914), amerikai némafilm
 Butterfly (film, 1982), amerikai fil
 Butterfly (film, 2000), amerikai film
 The Butterfly (film, 2007), indonéz film
 Butterfly (film, 2018), indiai film

Albumok
 ButterFly (Barbra Streisand-album), Barbra Streisand-album (1974)
 Butterfly (The Hollies-album), The Hollies-album (1967)
 Butterfly (Jolin Tsai-album), Jolin Tsai-album (2009)
 Butterfly (L’Arc-en-Ciel-album), L’Arc-en-Ciel-album (2012)
 Butterfly (Mariah Carey-album), Mariah Carey-album (1997)
 Butterfly (Sara Tunes-album), Sara Tunes-album (2010)

Dalok
 Butterfly (Charlie Gracie-dal), Charlie Gracie-dal
 Butterfly (Mariah Carey-dal), Mariah Carey-dal
 Butterfly (Crazy Town-dal), Crazy Town-dal
 Butterfly (G-Dragon-dal), G-Dragon-dal
 Butterfly (Danyel Gerard-dal), Danyel Gerard-dal
 Butterfly (Kimura Kaela-dal), Kimura Kaela-dal
 Butterfly (Kóda Kumi-dal), Kóda Kumi-dal
 Butterfly (Kylie Minogue-dal), Kylie Minogue-dal
 Butterfly (Smile.dk-dal), Smile.dk-dal
 Butter-Fly, Vada Kódzsi-dal

Egyebek
 Butterfly (település), amerikai település
 Butterfly (cég), amerikai cég
 Butterfly (regény), Sonya Hartnett-regény